

Geografia 
 Fano – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino
 Fano – frazione di Reggello nella città metropolitana di Firenze
 Fano Adriano – comune italiano in provincia di Teramo
 Fano a Corno – frazione di Isola del Gran Sasso d'Italia in provincia di Teramo
 Fano – distretto delle Asturie
 Fanò – isola greca situata nel Canale d'Otranto

Persone 
 Enrico Fano – politico italiano
 Gino Fano – matematico italiano
 Giorgio Fano – filosofo italiano
 Giulio Fano – fisiologo italiano
 Guido Alberto Fano – compositore, direttore d'orchestra e pianista italiano
 Guido da Fano – religioso italiano
 Johan Fano – ex calciatore peruviano
 Jole Fano – attrice italiana
 Menahem Azariah da Fano – rabbino italiano, talmudista e cabalista
 Roberto Mario Fano – ingegnere e informatico italiano naturalizzato statunitense
 Ugo Fano – fisico italiano

Sport 
 Alma Juventus Fano 1906 – squadra di calcio
 Virtus Volley Fano – squadra di pallavolo

Pagine correlate 
Fanø